

Коперниця — село в гміні Хойниці Хойницького повіту Поморського воєводства.

Коперниця — село округу Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край.
 Коперниця — річка; протікає в окрузі Ж'яр-над-Гроном.